Sardagna ist der Name von
Sardagna (Trient), Ortsteil (Fraktion) von Trient
Karl Sardagna (1731–1775), Jesuit und Religionslehrer